Gøta község, egykori község Feröeren
Norðragøta, feröeri település
Syðrugøta, feröeri település